Rensselaer est le nom de : 
 Rensselaer, une ville de l'État de New York ;
 Rensselaer, une ville de l'État de l'Indiana.
 Rensselaer, un village situé au nord du comté de Ralls, dans le Missouri.